Csehország
 Krakovany, település a Kolíni járásban
 Szlovákia
 Krakovány (szlovákul Krakovany), község a Nagyszombati kerület Pöstyéni járásában